Нове-Место-под-Смркем (буквально — Новый город под Елью) (), бывш. () — город в северной Чехии, района Либерец Либерецкого края .

Расположен на реке Ломница в северной части горного хребта Йизерских гор. В 4 км от города находится граница с Польшей.

История 

Начало возникновению города послужило обнаруженное здесь месторождение олова и других цветных металлов. Рудокопы стали селиться близ штольни. Первое письменное упоминание встречается в 1584 году.

Добыча металлов прекратилась в середине XVII века, и жители стали заниматься, в основном, деревообработкой, выращиванием и переработкой льна, ткачеством, со временем возникло производство фарфора.

После окончания Второй мировой войны немецкое население города было выселено.

Достопримечательности 
 Костёл св. Петра и Павла.
 Костёл св. Екатерины — бывшая евангелистская церковь, построенная в 1607. В 1821 уничтожен, восстановлен в конце XIX века.
 Памятник Готфриду Менцелю (1880).
 Мавзолей Клингера (1901), основателя городской текстильной компании.

Население

Города-побратимы 
  Мирск, Польша
  Сверадув-Здруй, Польша

Примечания

Ссылки 
 Сайт г. Нове-Место-под-Смркем

Города Либерецкого края